Regne de Saloum, antic regne del Senegal modern
 Riu Saloum, riu del Senegal
 Parc nacional del delta del Saloum
 Regió Sine-Saloum, regió del Senegal formada per les actuals regions de Kaolack i Fatick.